csuszka, a csuszkafélék családjába tartozó madárfaj
Csuszka, település Ukrajna Ökörmezői járásában
csuszka, két rúd alkotta, kézi vagy állati erővel húzott kezdetleges szállítóeszköz